Muzeum Vysočiny je počáteční část označení muzeí, které kraj Vysočina zřizuje ve čtyřech z pěti svých okresních měst:

 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod,
 Muzeum Vysočiny Jihlava,
 Muzeum Vysočiny Pelhřimov,
 Muzeum Vysočiny Třebíč.